Siah Kamar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sīāh Kamar (bergspass), Khorasan, 
 Sīāh Kamar (källa), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar